Neptune's Daughter – cortometraggio muto del 1912 diretto da Theodore Wharton
Neptune's Daughter – film muto del 1912 diretto da Herbert Brenon
La figlia di Nettuno (Neptune's Daughter) – film del 1949 diretto da Edward Buzzell
Neptune's Daughters – videogioco